Simon (naam), zowel een voornaam als een achternaam
Personen
 Simon Makkabeüs, in het Oude Testament
 Simon Petrus, een apostel van Jezus Christus
 Simon (apostel), een apostel van Jezus Christus bijgenaamd Simon de IJveraar
 Simon Magus, een tovenaar die in het Nieuwe Testament wordt genoemd
 Simon van Tarente (12e eeuw), Normandische prins
 Simon van Moskou (1495-1511), metropoliet van Moskou 
 Friedrich Rudolf Simon (1828-1862), Zwitsers kunstschilder
 Gilles Simon, een Franse tennisspeler
 Sim (acteur) ofwel Simon Berryer, een Franse komiek
Televisie
 Simon (1980), een Amerikaanse komische sciencefictionfilm van Marshall Brickman uit 1980
 Simon (2004), een Nederlandse film van Eddy Terstall uit 2004, winnaar van het Gouden Kalf
 Simon (tv-serie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1995 t/m 1996
Overige
 Simon (vervoerbedrijf), een Luxemburgse busmaatschappij
 SIMON, een Israëlische geweergranaat
 Simon (spel), een geheugenspel
 Simon (bier), een Luxemburgs bier

Zie ook 
 Simons (doorverwijspagina)